КПЗ:
 КПЗ (химия) — комплекс с переносом заряда.
 КПЗ (право) — устаревшее название изолятора временного содержания.
 Критический показатель загрязнённости — показатель загрязнённости воды, по которому обобщённый оценочный балл превышает 9.